Skrót FA może oznaczać:
 Falmouth Academy
 Foxcroft Academy
 Friends Academy
 Fryeburg Academy
 Federacja Anarchistyczna
 Federal Association
 Frankford Arsenal
 General Aviation XFA
 Focke-Achgelis
 Supreme Commander: Forged Alliance
 Half-Life FireArms
 Framing Armageddon
 Fear Agent
 Fame Academy
 The Football Association
 ALCO FA
 Ferrocarriles Argentinos
 Farmers' Almanac
 Fibonacci Association
 Foreign Affairs
 Nikon FA

en:FA